Примера Уругвая 2001 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Насьональ».

Чемпион Уругвая «Насьональ», победитель Отборочного турнира чемпионата 2001 «Пеньяроль», а также победитель Лигильи 2001 («Монтевидео Уондерерс») квалифицировались в Кубок Либертадорес 2002. В Южноамериканский кубок 2002 путёвки получили чемпион «Насьональ» и вице-чемпион «Данубио».

Выбыли из Примеры «Рентистас», «Уракан Бусео» и «Роча». Вместо них в элиту вышли «Пласа Колония», «Вилья Эспаньола» и «Прогресо».

Регламент 
Структура проведения чемпионата была многоступенчатой. В первой половине года 18 клубов Примеры играли друг с другом в однокруговом Отборочном турнире (Класификаторио) из 17 туров, при этом виртуально команды были разбиты на три группы: две из Монтевидео (7 и 6 команд) и одна группа Интериора — с участием команд за пределами столицы Уругвая (5). Очные встречи команд из одной группы (A, B или C) шли в зачёт соответствующей группы. По две лучшие команды «виртуальных» групп квалифицировались в «Зону чемпионата», то есть продолжали борьбу за чемпионский титул. К ним добавлялись 4 лучшие команды общей турнирной таблицы Отборочного турнира.

Таким образом, 10 команд продолжали борьбу за чемпионство в «Зоне чемпионата». Она состояла из двух однокруговых (по 9 туров) турниров — Апертуры и Клаусуры. В случае победы в этих турнирах двух разных команд, назначались решающие матчи за чемпионский титул (дома и в гостях).

Параллельно игрались матчи в «Зоне сохранения» (Zona Permanencia) за право остаться в Примере на будущий сезон. При этом, Примеру обязаны были покинуть 2 худшие команды из Монтевидео и 1 — из Интериора (даже если бы все команды Монтевидео или Интериора заняли последние три места в Зоне сохранения).

Отборочный турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Общая таблица

Зона чемпионата

Апертура

Клаусура

Матчи за чемпионство 
 Насьональ — Данубио — 2:2; 2:1

«Насьональ» выиграл чемпионат.

Зона сохранения

См. также 
 Лигилья Уругвая 2001

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2001 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2001
Футбол в Южной Америке в 2001 году
2000-е годы в Уругвае